El autillo vermiculado (Megascops vermiculatus) es una especie de ave estrigiforme de la familia Strigidae.

Subespecies 
Se reconocen tres subespecies:
 Megascops vermiculatus napensis – autillo de Río Napo —Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia.
 Megascops vermiculatus roraimae – autillo de Roraima —el Tepui en el sureste de Venezuela hasta el norte de Brasil.
 Megascops vermiculatus vermiculatus – Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

Referencias

Bibliografía 
 König, C., F. Weick & J.H. Becking (2008) Owls of the World. Christopher Helm, Londres, ISBN 978-0-7136-6548-2

Enlaces externos 

vermiculatus
Aves de América Central
Aves de América del Sur
Animales descritos en 1875